Blattellidae, або Ectobiidae — найбільша родина тарганів (Blattoptera, або Blattodea), до якого відноситься такий відомий в житлах людини синантропний вид, як прусак рудий. До 4000 видів. Вусики довші за тіло. Тіло голе, без волосків. Церки членисті. Стегна середніх і задніх ніг з багатьма шпильками на нижній стороні. Генітальна пластинка самців з одним або двома неоднаковими грифелями, асиметрична.

Систематика 
Найбільша родина тарганів включає від 2 до 4 тис. видів і понад 200 родів :
 Підродина Anaplectinae Walker, 1868
 Anaplecta Burmeister, 1838
 Maraca Hebard, 1926
 Підродина Attaphilinae Bolívar, 1901
 Attaphila Wheeler, 1900
 Підродина Blattellinae Karny, 1908
Anallacta Shelford, 1908
 Anaplectella Hanitsch, 1928
 Anaplectoidea Shelford, 1906
 Aseucina Rocha e Silva & Gurney, 1963
 Asiablatta Asahina, 1985
 Astylella Princis, 1963
 Beybienkoa Roth, 1991 — более 30 видов, Австралия, Новая Гвинея
 Blattella Caudell, 1903
 Burchellia Rehn, 1933
 Caboverdea Princis, 1959
 Caffroblatta Rehn, 1922
 Cahita Hebard, 1923
 Calhypnorna Saussure & Zehntner, 1893
 Carbrunneria Princis, 1954
 Chorisia Princis, 1951
 Chrastoblatta Saussure & Zehntner, 1895
 Chromatonotus Hebard, 1920
 Dasyblatta Hebard, 1921
 Dethieridris Roth, 1996
 Dewittea Hanitsch, 1938
 Dyakinodes Princis, 1951
 Eowilsonia Roth, 1991 — 3 види, Австралия
 Episymploce Bei-Bienko, 1950
 Escala Shelford, 1907 — Австралия
 Euandroblatta Rehn, 1922
 Eudromiella Hebard, 1920
 Euhypnorna Hebard, 1921
 Haplosymploce Hanitsch, 1933
 Hemithyrsocera Saussure, 1893
 Hensaussurea Princis, 1954
 Hololeptoblatta Bolívar, 1924
 Hoplophoropyga Chopard, 1921
 Hypnorna Stål, 1858
 Ignabolivaria Chopard, 1929
 Ischnoptera Burmeister, 1838
 Jacobsonina Hebard, 1929
 Johnrehnia Princis, 1954
 Keyella Roth, 1990
 Litoblatta Hebard, 1921
 Loboptera Brunner von Wattenwyl, 1865
 Lobopterella Princis, 1957
 Lobopteromorpha Chopard, 1952
 Malaccina Hebard, 1929
 Mayottella Roth, 2002
 Miriamrothschildia Roth, 1989
 Moluchia Rehn, 1933
 Nelipophygus Rehn & Hebard, 1927
 Neoloboptera Princis, 1953
 Neolobopteromorpha Bonfils, 1969
 Neotemnopteryx Princis, 1951
 Neotrogloblattella Roth, 1991
 Nesomylacris Rehn & Hebard, 1927
 Nondewittea Roth, 1989
 Ornatiblatta Johns, 1966
 Parasigmoidella Hanitsch, 1931
 Paratemnopteryx Saussure, 1869
 Parcoblatta Hebard, 1917
 Parectoneura Roth, 1990
 Phymatosilpha Princis, 1962
 Pseudoanaplectinia Roth, 1995
 Pseudoceratinoptera Hanitsch, 1937
 Pseudomops Serville, 1831
 Pseudosigmella Princis, 1948
 Pseudothyrsocera Shelford, 1906
 Robshelfordia Princis, 1954
 Saltoblattella Bohn, Picker, Klass & Colville, 2009
 Scalida Hebard, 1929
 Sigmella Hebard, 1940
 Stayella Roth, 1984
 Symploce Hebard, 1916
 Symplocodes Hebard, 1929
 Tartaroblatta Bei-Bienko, 1936
 Temnopteryx Brunner von Wattenwyl, 1865
 Termitoblatta Rehn, 1922
 Trogloblattella Mackerras, 1967
 Xestoblatta Hebard, 1916
 Xosablatta Rehn, 1931
 Підродина Ectobiinae Brunner von Wattenwyl, 1865
 Arbiblatta Chopard, 1936
 Choristima Tepper, 1895
 Ectobius Stephens, 1835
 Ectoneura Shelford, 1907
 Phyllodromica Fieber, 1853
 Pseudectoneura Princis, 1974
 Stenectoneura Hebard, 1943
 Theganopteryx Brunner von Wattenwyl, 1865
 Підродина Nyctiborinae Brunner von Wattenwyl, 1893
 Eunyctibora Shelford, 1908
 Eushelfordia Hebard, 1924
 Eushelfordiella Lopes & de Oliveira, 2007
 Megaloblatta Dohrn, 1887
 Muzoa Hebard, 1921
 Nyctibora Burmeister, 1838
 Paramuzoa Roth, 1973
 Paratropes Serville, 1839
 Pseudischnoptera Saussure, 1869
 Підродина Pseudophyllodromiinae Hebard, 1929
 Afrobalta Princis, 1969
 Afroneura Princis, 1963
 Agmoblatta Gurney & Roth, 1966
 Allacta Saussure & Zehntner, 1895
 Amazonina Hebard, 1929
 Apteroblatta Shelford, 1910
 Arawakina Hebard, 1926
 Asemoblattana Strand, 1929
 Balta Tepper, 1893
 Cariblatta Hebard, 1916
 Cariblattoides Rehn & Hebard, 1927
 Ceratinoptera Brunner von Wattenwyl, 1865
 Chorisoblatta Shelford, 1911
 Chorisoneura Brunner von Wattenwyl, 1865
 Chorisoneurodes Princis, 1962
 Chorisoserrata Roth, 1998
 Delosia Bolívar, 1924
 Dendroblatta Rehn, 1916
 Desmosia Bolívar, 1895
 Doradoblatta Bruijning, 1959
 Ellipsidion Saussure, 1863
 Epibalta Princis, 1974
 Euphyllodromia Shelford, 1908
 Euthlastoblatta Hebard, 1917
 Helgaia Rocha e Silva & Gurney, 1963
 Hypnornoides Rehn, 1917
 Imblattella Bruijning, 1959
 Isoldaia Gurney & Roth, 1966
 Latiblattella Hebard, 1917
 Leuropeltis Hebard, 1921
 Lophoblatta Hebard, 1929
 Lupparia Walker, 1868
 Macrophyllodromia Saussure & Zehntner, 1893
 Margattea Shelford, 1911
 Margatteoidea Princis, 1959
 Matabelina Princis, 1955
 Mediastinia Hebard, 1943
 Megamareta Hebard, 1943
 Nahublattella Bruijning, 1959
 Neoblattella Shelford, 1911
 Pachnepteryx Brunner von Wattenwyl, 1865
 Paranocticola Bonfils, 1977
 Phidon Rehn, 1933
 Plectoptera Saussure, 1864
 Prosoplecta Saussure, 1864
 Pseudectobia Saussure, 1869
 Pseudobalta Roth, 1997
 Pseudophyllodromia Brunner von Wattenwyl, 1865
 Pseudosymploce Rehn & Hebard, 1927
 Rhytidometopum Hebard, 1920
 Riatia Walker, 1868
 Shelfordina Hebard, 1929
 Sliferia Roth, 1989
 Sorineuchora Caudell, 1927
 Squamoptera Bruijning, 1948
 Sundablatta Hebard, 1929
 Supella Shelford, 1911
 Supellina Chopard, 1921
 Tomeisneria Roth, 1994
 Trioblattella Bruijning, 1959
 Incertae sedis
 Africablatta Rehn, 1933
 Akaniblatta Princis, 1969
 Alsteinia Hanitsch, 1950
 Anareolaria Shelford, 1909
 Aneurinita Hebard, 1935
 Anisopygia Saussure, 1893
 Antitheton Hebard, 1919
 Aphlebiella Princis, 1965
 Aruistra Princis, 1965
 Astyloblatta Bei-Bienko, 1954
 Atticola Bolívar, 1905
 Blattellina Princis, 1951
 Caloblatta Saussure, 1893
 Celeriblattina Johns, 1966
 Ceuthobia Hebard, 1921
 Ceuthobiella Hebard, 1921
 Dictyoblattella Uvarov, 1940
 Dipteretrum Rehn, 1922
 Discalida Woo, Guo & Li, 1985
 Distichopis Bolívar, 1924
 Disymploce Bei-Bienko, 1958
 Drabeha Gurney, 1967
 Duryodana Kirby, 1903
 Dyakina Hebard, 1929
 Eublattella Princis, 1950
 Euhebardula Princis, 1953
 Eulissosoma Hebard, 1926
 Euloboptera Princis, 1955
 Eurylestes Hebard, 1940
 Eutheganopteryx Shelford, 1912
 Hanitschella Princis, 1951
 Hanitschia Bruijning, 1947
 Hemipterisca Bei-Bienko, 1950
 Hemipterota Saussure, 1893
 Incoblatta Princis, 1948
 Lanta Hebard, 1921
 Liosilpha Stål, 1874
 Lobodromia Princis, 1965
 Lophometopum Hebard, 1920
 Mallotoblatta Saussure & Zehntner, 1895
 Maretina Hebard, 1933
 Maretiola Bei-Bienko, 1968
 Margattina Bei-Bienko, 1958
 Microblatta Hebard, 1933
 Miothyrsocera Princis, 1949
 Myrmeblattina Chopard, 1926
 Namablatta Rehn, 1937
 Neoleptoblatta Princis, 1963
 Nimbablatta Princis, 1963
 Nisibis Stål, 1877
 Nymphodromia Rehn & Hebard, 1927
 Onycholobus Hanitsch, 1938
 Operculea Bolívar, 1924
 Paraloboptera Saussure, 1870
 Parascalida Hanitsch, 1936
 Parellipsidion Johns, 1966
 Phorticolea Bolívar, 1905
 Piroblatta Shelford, 1907
 Rudebeckia Princis, 1963
 Sciablatta Hebard, 1921
 Simblerastes Rehn & Hebard, 1927
 Sinablatta Princis, 1950
 Sutteriana Princis, 1957
 Tairella Hebard, 1926
 Xosaia Princis, 1963

Примітки

Література

Посилання 
 Blattellidae на сайте Fauna Europaea 
 Классификация Blattellidae
 Blattellidae на сайте tolweb.org 

Таргани
Родини комах